Rača steht für folgende Siedlungen:
 Rača, ein Stadtteil von Bratislava in der Slowakei
 Rača (Šumadija), eine Gemeinde im Okrug Šumadija in Serbien
 Rača (Bajina Bašta), ein Ort in der Gemeinde Bajina Bašta in Serbien
 Rača, ein Ortsteil der Stadt Domžale in Slowenien
 Rača, der serbische Name des Ortes Raqë in der Gemeinde Gjakova im Kosovo

Rača steht für folgende geographische Bezeichnungen
 Rača (Fluss), ein Nebenfluss der Morava in Serbien